Виталий Васильевич Уру́сов — советский химик. Работал в Институте по удобрениям и инсектофунгисидам.

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1941) — за разработку метода получения сульфата аммония и соды из мирабилита.

Примечания 

Учёные СССР